Russ se poate referi la:
 Russ, comună în departamentul Bas-Rhin, Franța
 69311 Russ, un asteroid care intersectează orbita planetei Marte
 Ludovic Russ junior, medic român
 Ludovic Russ senior, medic chirurg austriac